Franciszek Chmura (1894–1915) – rolnik, działacz niepodległościowy, kapral 3 pułku piechoty Legionów Polskich, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości (12 maja 1931) i Krzyżem Walecznych
 Franciszek Chmura (ur. 1898) – major łączności Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari

Przypisy